

Cinema 
Commandos (Darby's Rangers) – film del 1958 da William A. Wellman 
Commandos – film del 1968 diretto da Armando Crispino

Altro 
 British Commandos – gruppo delle Forze armate britanniche, esistente dalla seconda guerra mondiale
 Commandos – album degli Stage Dolls del 1986
 Commandos – serie di videogiochi stealth
 Commandos: Dietro le linee nemiche – videogioco del 1998 (primo della serie)

Pagine correlate 
Commando (disambigua)